Herboldshof ist der Ortsname von

 Herboldshof (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth, Bayern
 Herboldshof (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern